Тшабалала, Сифиве (род. 1984) - южноафриканский футболист.
 Тшабалала, Винсент (род. 1943) - южноафриканский гольфист.